Валадьє́ (Valadier) — французьке прізвище. В історії мистецтва відома родина Валадьє, що працювала в Італії. Рід італійських Валадьє пішов від ювеліра, провансальця Анрі Валадьє, що оселився у Римі 1714 року і дав гілку італійських Валадьє. Серед них:
 Анрі Валадьє (італійською Андреа Валадьє) — провансальський ювелір, засновник гілки італійських Валадьє
 Луїджі Валадьє (Луїджі Марія Валадьє, 1726–1785), син Анрі Валадьє і батько чотирьох синів, Філіппо, Томмазо, Луїджі молодшого та Джузеппе.
 Філіппо Валадьє — ювелір, син Луїджі Валадьє
 Томмазо Валадьє — ювелір, син Луїджі Валадьє
 Луїджі Валадьє молодший — ювелір, син Луїджі Валадьє
 Джузеппе Валадьє (1762–1839) — італійський архітектор доби класицизму, син Луїджі Валадьє.

Італійські прізвища
Французькі прізвища